Der letzte Zeuge – film tedesco del 1919 diretto da Adolf Gärtner
 L'ultimo testimone (Der letzte Zeuge) – film tedesco del 1960 diretto da Wolfgang Staudte
 Der letzte Zeuge – serie televisiva tedesca del 1998

Pagine correlate
 L'ultimo testimone